{{Info/futebol/temporada

|título= Fortaleza Esporte Clube
|temporada= 2023
|imagem= 
|treinador=  Juan Pablo Vojvoda
|presidente=  Marcelo Paz
|federação=  FCF
|confederação=  CBF
|patrocinio=

|material=  Leão 1918  Volt Sport

|final_vitorias= 10
|final_empates= 1
|final_derrotas= 3
|final_gm= 27
|final_gs= 9
|final_artilheiro= Thiago Galhardo
|final_artilh_gols= 7
|final_cartao_amarelo= 25
|final_cartao_vermelho= 1
|final_cartao_partidas= 14

|torneio1=  Copa Libertadores
|torneio1_resultado= em disputa
|torneio1_vitorias= 1
|torneio1_empates= 1
|torneio1_derrotas= 0
|torneio1_gm= 4
|torneio1_gs= 0
|torneio1_artilheiro= Juan Martín Lucero
|torneio1_artilh_gols= 2
|torneio1_c_amarelo= 5
|torneio1_c_vermelho= 
|torneio1_c_partidas= 2
|torneio2=  Campeonato Brasileiro
|torneio2_resultado= a disputar
|torneio2_vitorias=
|torneio2_empates=
|torneio2_derrotas=
|torneio2_gm=
|torneio2_gs=
|torneio2_artilheiro=
|torneio2_artilh_gols= 
|torneio2_c_amarelo= 
|torneio2_c_vermelho= 
|torneio2_c_partidas= 
|torneio3=  Copa do Brasil
|torneio3_resultado= a disputar
|torneio3_vitorias= 
|torneio3_empates= 
|torneio3_derrotas= 
|torneio3_gm= 
|torneio3_gs= 
|torneio3_artilheiro= 
|torneio3_artilh_gols= 
|torneio3_c_amarelo=
|torneio3_c_vermelho= 
|torneio3_c_partidas= 
|torneio4=  Copa do Nordeste
|torneio4_resultado= em disputa
|torneio4_vitorias= 5
|torneio4_empates= 0
|torneio4_derrotas= 2
|torneio4_gm= 11
|torneio4_gs= 5
|torneio4_artilheiro= Thiago Galhardo
|torneio4_artilh_gols= 3
|torneio4_c_amarelo= 14
|torneio4_c_vermelho= 1
|torneio4_c_partidas= 7
|torneio5=  Campeonato Cearense
|torneio5_resultado= em disputa
|torneio5_vitorias= 4
|torneio5_empates= 0
|torneio5_derrotas= 1
|torneio5_gm= 12
|torneio5_gs= 4
|torneio5_artilheiro= Thiago Galhardo
|torneio5_artilh_gols= 3
|torneio5_c_amarelo= 7
|torneio5_c_vermelho= 0
|torneio5_c_partidas= 5

|maior_publico= 52502
|maior_publico_jogo=  4–0 
|maior_publico_local= Arena Castelão, Fortaleza
|maior_publico_data= 2 de março
|menor_publico= 
|menor_publico_jogo= 
|menor_publico_local= 
|menor_publico_data= 
|publico_total= 139911
|publico_jogos= 8

|maior_vitoria=  6–1 
|maior_vitoria_local= Presidente Vargas, Fortaleza
|maior_vitoria_data= 1 de fevereiro
|maior_derrota= 
|maior_derrota_local= 
|maior_derrota_data= 

| modelo = padrão
| skin1 = _fortaleza22h
| skin_be1 = _fortaleza22h
| skin_bd1 = _fortaleza22h
| skin_calção1 = _fortaleza22h
| skin_meia1 = _fortaleza22a
| braçoesquerdo1 = FFFFFF
| corpo1 = FFFFFF
| braçodireito1 = FFFFFF
| calções1 = FFFFFF
| meias1 = FFFFFF
| skin2 = _fortaleza22a
| skin_be2 = _fortaleza22a
| skin_bd2 = _fortaleza22a
| skin_calção2 = _fortaleza21a
| skin_meia2 = _fortaleza21a
| braçoesquerdo2 = FFF
| corpo2 = FFF
| braçodireito2 = FFF
| calções2 = FFF
| meias2 = 00E
| skin3 = _fortaleza22n
| skin_be3 = _fortaleza22n
| skin_bd3 = _fortaleza22n
| skin_calção3 = _fortaleza22n
| skin_meia3 = _fortaleza22n
| braçoesquerdo3 = F9EFE1
| corpo3 = AED3ED
| braçodireito3 = F9EFE1
| calções3 = 00B0E8
| meias3 = 00B0E8

|temporada_anterior= Temporada 2022
|temporada_proxima= Temporada 2024}}

O Fortaleza Esporte Clube faz sua 105ª temporada em 2023. No ano, buscará novamente os títulos da Copa do Nordeste e do Campeão Cearense. Além disso, também disputará pelo segundo ano consecutivo a Copa Libertadores da América, entrando na 2ª fase da fase prévia, como também a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro pelo quinto ano seguido.

A temporada do clube teve início no dia 26 de dezembro, com a reapresentação e início dos trabalhos. A primeira partida aconteceu no dia 14 de janeiro, contra o , pelo Campeão Cearense, onde o Fortaleza venceu o time do interior por 2–0.

Visão geral da temporada

Elenco 
Após mais uma ótima temporada e nova classificação a Copa Libertadores da América, o técnico Juan Pablo Vojvoda renovou com o Fortaleza até o fim de 2024 e, juntamente com a direção do clube, começou os preparativos para a manutenção e reforço do elenco para a nova temporada após férias de um mês desde o encerramento do Campeonato Brasileiro. O elenco também entrou de férias com o fim da competição.

 Chegadas
 Compra definitiva: o segundo reforço da temporada, o lateral Bruno Pacheco, veio do clube rival, , com contrato até o final de 2024. Em 28 de dezembro, o Fortaleza anunciou o último reforço do ano: o meia argentino Christian Bernardi, vindo do , com contrato até o final de 2024, no entanto, por problemas pessoais o argentino não chegou a ser apresentado e voltou ao seu país. Em 2 de janeiro de 2023 o Fortaleza anunciou a contratação do goleiro João Ricardo, ex-. Em 6 de janeiro o clube anunciou um novo reforço, o argentino Tomás Pochettino, vindo do  e com contrato até 2025. Em 11 de janeiro o clube anunciou a contratação do lateral Dudu, vindo do  e com vínculo até dezembro/2025. A um dia de iniciar a temporada, o Fortaleza anunciou sua última contratação antes de estrear: o centroavante Juan Martin Lucero, vindo do , com vínculo até o final de 2025. Em 20 de janeiro, foi anunciado o retorno do atacante Júnior Santos, comprado do Sanfrecce Hiroshima, do Japão. Em 8 de fevereiro, foi anunciado a compra de 50% do meio-campista Calebe, ex-, com vínculo até 12/2026.
 Empréstimo: o primeiro reforço da temporada foi o retorno do meio-campista Yago Pikachu ao Fortaleza por empréstimo junto ao clube japonês Shimizu S-Pulse. No terceiro dia de 2023, o Fortaleza anunciou o empréstimo do lateral esquerdo Lucas Esteves junto ao  até o fim da temporada. Em 9 de fevereiro, foi anunciado o empréstimo do atacante Guilherme, junto ao , até o fim da temporada.

 Saídas
 Retorno de Empréstimo: Juninho Capixaba deixou o clube após o fim do contrato de empréstimo, indo para o .
 Fim de contrato ou rescisão: o primeiro atleta a se despedir do clube foi o goleiro Marcelo Boeck que deixou o clube após seis temporadas com a camisa tricolor. O lateral direito Anthony Landázuri rescindiu seu contrato amigavelmente com o Fortaleza e retornou ao . O volante Felipe deixou o Fortaleza após 7 anos no clube e irá defender o  na próxima temporada. Em 10 de fevereiro, o Fortaleza anunciou a rescisão contratual, em comum acordo, do goleiro Luan Polli que teve como destino o .
 Vendas: o atacante Robson foi vendido ao  conforme anuncio em 6 de janeiro. Valentin Depietri, também atacante, foi vendido ao , conforme anuncio em 18 de janeiro.
 Empréstimos: o atacante Igor Torres foi emprestado para o  até o final da temporada. O meia Matheus Vargas foi emprestado ao  até o final do ano e, por conta do seu contrato se estender até o mesmo período, deixa em definitivo o clube. O atacante Edinho também foi emprestado para o  até o final da temporada. O lateral Bruno Melo foi novamente emprestado, dessa vez ao , até o final da temporada. O volante Fabrício Baiano irá defender o Avaí por empréstimo junto ao Fortaleza. Luiz Henrique e David da Hora foram emprestados ao  e , respectivamente. Luiz Henrique tem contrato com o Fortaleza apenas até o final do ano e, assim, não deverá continuar no clube. Matheus Jussa foi emprestado ao  por um ano conforme anunciado em 7 de fevereiro. O atacante Gustavo Coutinho foi emprestado ao  até o final do ano e o volante Ronald foi emprestado ao .
 
 Renovações
 Renovação de contrato: o goleiro Fernando Miguel renovou até o final da temporada.
 Renovação de empréstimo: Silvio Romero teve renovação do seu empréstimo até o fim de 2023. O volante Caio Alexandre também renovou seu vínculo por mais uma temporada com opção de compra no final.

Eventos anteriores

Copa do Nordeste 
O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste foi realizado em 21 de novembro de 2022. Inserido no pote 01, o Fortaleza foi sorteado no grupo A, tendo como adversários , , , ,  e , além de 2 clubes que virão da fase prévia da competição.

Copa Libertadores 
O sorteio da fase prévia da Copa Libertadores, fase em que o Fortaleza iniciará a competição, aconteceu em 21 de dezembro de 2022. O oponente sorteado foi o  do Uruguai. O clube fará o primeiro jogo em Maldonado e decisão do confronto em casa.

Janeiro

Campeonato Cearense 
Na estreia da temporada o Fortaleza enfrentou o  no Presidente Vargas (PV) com o intuito de defender o título e venceu o adversário por 2–0. Na segunda rodada, o clube enfrentou o atual vice-campeão cearense  também no PV e venceu pelo placar mínimo de 1–0. No último confronto do mês e pela 3.ª rodada da competição, o Fortaleza jogou sua primeira partida como visitante e venceu o  por 2–1 no Romeirão, em Juazeiro do Norte.

Copa do Nordeste 
Pela estreia na competição, o Fortaleza, defensor do título, venceu o  por 2–0 jogando no PV. O segundo confronto pela competição foi contra o  em jogo adiantado da 5ª rodada (devido ao confronto na Copa Libertadores), onde venceu o adversário por 1–0 no PV.

Fevereiro

Campeonato Cearense 
No primeiro dia do mês, o Fortaleza aplicou uma goleada de 6–1 no , no PV. Pela última rodada do campeonato, no dia 7 de fevereiro, o Fortaleza foi derrotado no primeiro Clássico-Rei do ano por 2–1, jogando no PV.

Copa do Nordeste 
No primeiro confronto do mês pela Copa do Nordeste e também o primeiro jogo do clube fora do estado do Ceará, em 4 de fevereiro, o Fortaleza sofreu a primeira derrota da temporada para o  por 2–0, jogando em Natal. Já na terceira rodada, jogando em Salvador, o Fortaleza derrotou o  por 3–0 no dia 14 de fevereiro. Pela 4ª rodada, jogando no PV, o Fortaleza venceu o  por 3–0. Em jogo adiantado da 6.ª rodada, o Fortaleza venceu o  por 2–1, no Estádio Presidente Vargas.

Copa Libertadores 
Estreando na competição, o Fortaleza enfrentou o  no Uruguai e empatou sem gols, deixando a decisão para o jogo da volta.

Março

Copa Libertadores 
Na estreia da Arena Castelão no ano de 2023, em 2 de março, o Fortaleza venceu o  por 4–0 e se classificou a Terceira Fase da Pré-Libertadores.

Copa do Nordeste 
No segundo Clássico-Rei do ano, o Fortaleza, jogando com time reserva, foi novamente derrotado pelo seu rival, por 2–0.

Elenco
 Última atualização feita em 15 de fevereiro de 2023.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador contundido
 : Prata da casa (jogador da base)

Transferências 

 : Jogadores emprestados ao Fortaleza
 : Jogadores emprestados pelo Fortaleza
 : Jogadores que retornam de empréstimo

 : Jogadores que chegaram ou saíram após compra de direitos
 : Jogadores que chegaram ou saíram sem custos
 : Jogadores que chegaram ou saíram após terem seus contratos rescindidos
|}

{|
|width=1% valign=top |

|width=1% valign=top|

Competições

Resumo das Participações 
Esse é o resumo das participações em competições na temporada 2023:
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width="150" colspan="2"|Competição
!width="100"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="40"|
!width="30"|
!width="30"|
!width="30"|
|-
!colspan="15"|Em disputa
|-
|style="text-align: left;" colspan="2"|Campeonato Cearense||Semifinal||12||5||4||0||1||12||4||+8||80||8||0||
|-
|style="text-align: left;" colspan="2"|Copa do Nordeste||Quartas-de-final||15||7||5||0||2||11||5||+6||71||14||1||
|-
|style="text-align: left;" colspan="2"|Copa Libertadores||3ª FasePreliminar||4||2||1||1||0||4||0||+4||67||5||0||
|-
!colspan="15"|A disputar
|-
|style="text-align: left;" colspan="2"|Campeonato Brasileiro||||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   ||     ||  ||  ||
|- style="font-size: 90%;"
|width="10"| ||style="text-align: left;"|1º turno||||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   ||     ||  ||  ||
|- style="font-size: 90%;"
|width="10"| ||style="text-align: left;"|2º turno||||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   ||     ||  ||  ||
|-
|style="text-align: left;" colspan="2"|Copa do Brasil||3ª Fase||'''||  ||  ||  ||  ||  ||  ||   ||     ||  ||  ||
|}
 Última atualização em 26 de fevereiro.

Campeonato Cearense - Série A

Fase de Grupos
Grupo B

Desempenho por rodada

Local:  Mandante ·  Visitante ·  ClássicoResultado:  Vitória ·  Derrota ·  Empate Colocação:  Semifinal ·  Quartas de final ·  Quadrangular do Rebaixamento

 Partidas 

Semifinal

Copa do Nordeste

Fase de Grupos

Classificação - Grupo A

Desempenho por rodada

Local:  Mandante ·  Visitante ·  ClássicoResultado:  Vitória ·  Derrota ·  Empate Colocação:  Quartas-de-final  Eliminação

 Partidas 

Campeonato Brasileiro - Série A

Classificação

 Desempenho em cada rodada 
Esse foi o desempenho da participação no Campeonato Brasileiro:

Local:  Mandante ·  Visitante ·  Clássico — Resultado:  Vitória ·  Derrota ·  Empate

Partidas

Primeiro turno

Segundo turno

Copa do Brasil

Terceira Fase

Copa Libertadores da América

Segunda Fase

Segunda Fase

 Estatísticas 
 Aproveitamento de Treinadores 

 Artilharia 

 Dobletes 

 Pênaltis 
Sofridos
Estes são os pênaltis a favor do Fortaleza:

Cometidos
Estes são os pênaltis cometidos por futebolistas do Fortaleza:

 Assistências 

 Gols sofridos 

 Jogos sem sofrer gols 

 Advertências 
Os cartões vermelhos e amarelos recebidos durante a temporada:

 Jogos realizados 

Público
Dados gerais

 Arrecadação com bilheteria''': R$ 1.805.993,00

Jogos com público

Adversários

Clássicos

Cearenses

Alagoanos

Baianos

Cariocas

Gaúchos

Goianos

Mato-grossenses

Mineiros

Paraibanos

Paranaenses

Paulistas

Pernambucanos

Potiguares

Sergipanos

América do Sul

Estádios 
Esses são os estádios de futebol onde o Fortaleza atuará oficialmente na temporada:

 Última atualização em 3 de março de 2022.

Rankings

Ligações externas
 

 

Fortaleza
2023
Listas do Fortaleza Esporte Clube
Futebol de 2023 no Ceará